Elsothera är ett släkte av snäckor. Elsothera ingår i familjen Charopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Elsothera